Herod je ime več članov vladarske rodbine iz palestine v času okoli začetka našega štetja:
Herod Veliki (tudi Herod I.)
Herod Antipa (tudi Herod II.), sin Heroda Velikega
Herod Arhelaj, sin Heroda Velikega
Herod Filip (starjši), sin Heroda Velikega, mož Herodiade in oče Salome
Herod Filip (mlajši), sin Heroda Velikega, mož zgoraj omenjene Salome
Herod III., vnuk Heroda Velikega, sin Aristobula IV.
Herod Agripa I., vnuk Herod Velikega, sin Aristobula IV.
Herod Agripa II., sin Heroda Agripe I.